Маланья:
 Маланья — деревня в Верхнеуфтюгском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Маланья (Щедрый вечер) — народный праздник славян; вечер в канун Старого Нового года 31 декабря (13 января) 
 Маланья — фестиваль народности и исторических реконструкций в Белгородской области

См. также 
 Маланья — голова баранья — сказка-притча Николая Лескова, 1888 год.